Mit Panzerknackerbande kann gemeint sein:

Comicfiguren von Disney – siehe Bewohner von Entenhausen#Panzerknacker
ein dänischer Film, siehe Olsenbande#Synchronisation in der Bundesrepublik Deutschland